Rue des Bourguignons peut désigner :
 Rue des Bourguignons (Argenteuil)
 Rue des Bourguignons (Arques-la-Bataille)
 Rue des Bourguignons (Asnières-sur-Seine et Bois-Colombes) qui débouche sur le carrefour des Bourguignons
 Rue des Bourguignons (Épinay-sur-Seine)
 Rue des Bourguignons (Montgeron)
 Rue des Bourguignons (Montlhéry)
 Rue des Bourguignons (Paris), devenue le boulevard de Port-Royal